Christopher Baldelli (né en 1965) est un spécialiste de la communication et de la presse français.
 Fortunato Baldelli, (né en 1935), est un archevêque italien, actuel pénitencier majeur émérite de la  pénitencerie apostolique.
 Francesco Baldelli (), traducteur italien.
 Onofrio Baldelli (1677-1728), abbé italien et collectionneur d'antiquités étrusques.
 Rocco Baldelli (né en 1981), joueur de baseball américain.